LBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Westmoreland County, Latrobe (Pennsylvania), Stati Uniti
 lbe – codice ISO 639-3 della lingua lak